Stinky i Jake przedstawiają (ang. Animal Show with Stinky and Jake) – serial animowany produkcji brytyjsko-amerykańskiej.

Serial po raz pierwszy wyemitowano w Polsce 10 czerwca 1996 roku w Canal+, a także na MiniMax i TVP1.

Opis 
Animowany talk-show z wytwórni Jima Hensona. Gospodarzami programu są poczciwy niedźwiedź polarny o imieniu Jake oraz jego niepokorny pomocnik, skunks Stinky. W studio pojawia się wielu ciekawych gości. Program urozmaicają niezwykłe reportaże przygotowywane przez stałych współpracowników. Niedźwiedź brunatny Bunny wraz z sokołem o imieniu Armstrong specjalizują się na przykład w felietonach o wystroju wnętrz: przybliżają nam zwyczaje mieszkaniowe zwierząt z całego świata. Niezwykle dowcipny i inteligentny serial dla dzieci i rodziców.

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: Start International Polska
Reżyseria: Paweł Galia
Wystąpili:
 Wojciech Machnicki – Stinky
 Jerzy Molga – Jake
 Tadeusz Borowski – Yves Karaluszak
 Ewa Serwa - Niedźwiedzica Bunny
 Dariusz Odija – Armstrong
 Teresa Lipowska – Tapirzyca Ollie
 Elżbieta Bednarek - Pszczoła Tizzy
 Małgorzata Drozd - Szczurzyca Gryzelda
i inni

Lektor: Jacek Brzostyński (odc. 1-39)

Piosenkę czołówkową śpiewali: Wojciech Paszkowski, Monika Wierzbicka i inni

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1994
Seriale telewizyjne zakończone w 1997